Bukowina steht für:

 Bukowina (veraltet deutsch Buchenland; rumänisch Bucovina, ukrainisch Буковина/Bukowyna), historische Landschaft im östlichen Mitteleuropa, von 1867 bis 1918 als Herzogtum Bukowina Kronland von Österreich-Ungarn

Bukowina ist der Name folgender Orte in Polen:

 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Bukowina (Dywity) in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Bukowina (Laszki)
 Bukowina (Ulanów)
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Bukowina (Biecz)
 Bukowina-Osiedle
 Bukowina Podszkle
 Bukowina Tatrzańska
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Bukowina (Trzebiel), bis 1945: Buchholz, Kreis Sorau, Brandenburg
 Bukowina Bobrzańska, bis 1945: Buchwald, Kreis Sprottau, Schlesien
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Bukowina (Błaszki)
 Bukowina (Gorzkowice)
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Bukowina (Biszcza)
 Bukowina (Tomaszów Lubelski)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Bukowina (Długołęka)
 Bukowina Kłodzka (deutsch: Bukowine,  1937–1945: Tannhübel, Kreis Glatz/Schlesien)
 Bukowina Sycowska (deutsch: Buchenhain, Kreis Oststernberg/Brandenburg)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Bukowina (Cewice) (deutsch: Buckowin, Kreis Lauenburg/Pommern)

Bukowina ist der Name folgender Flüsse und Berge in Polen:

 Bukowina (Beskid Żywiecki), Berg
 Bukowina (Fluss) (deutsch: Buckowin), Fluss in Westpreußen und Hinterpommern
 Bukowina (Gór Leluchowskich), Berg
 Bukowina (Góry Kamienne), Berg

Siehe auch:
 Bukovina
 Bukowynka
 Bukowiner Landtag
 Bukowina-Institut an der Universität Augsburg